Cabell peut se référer à :

Patronyme 
  (1903-1971), général de l'United States Air Force et  de 1953 à 1962 ;
  (1906-1975), homme politique américain et membre de la Chambre des représentants des États-Unis de 1965 à 1973 ;
  (1816-1896), homme politique américian et premier représentant des États-Unis pour la Floride ;
  (1949-), ancien joueur de la ligue majeure de baseball ;
  (1766-1823), chirurgien et praticien de la Virginie ;
  (1836-1906), homme politique américain et représentant des États-Unis pour la Virginie de 1875 à 1887 ;
 James Branch Cabell (1879-1958), romancier de fantasy américain ;
  (1813-1889), auteur et inspecteur sanitaire américain ;
 Jason Cabell, acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Joseph Carrington Cabell (1778-1856), homme politique américain, membre de la chambre des représentants de Virginie de 1808 à 1810, puis de 1831 à 1835 ;
  (1977-), chanteuse d'opéra américaine ;
  (1756-1818), homme politique américain et représentant des États-Unis pour la Virginie de 1795 à 1803 ;
 , diverses personnes.

Prénom 
  (1848-1910), orateur du Sénat du Tennessee de 1885 à 1887 ;
 John Cabell Breckinridge (1821-1875),  vice-président des États-Unis ;
 Bunny Breckinridge (1903-1996), acteur et drag queen américain dont le vrai nom est John Cabell Breckenridge ;
 Cabell ″Cab″ Calloway III (1907-1994), chanteur et danseur de jazz américain ;
  (1849-1938), homme politique et représentant des États-Unis pour le Missouri de 1910 à 1921, 1923 à 1929 et de 1931 à 1935 ;
 Albert Cabell Ritchie (1876-1936),  gouverneur du Maryland ;
 , auteure d'un livre de cuisine très populaire, le Housekeeping in Old Virginia.

Autres 
 Cabell d'àngel, confiture originaire de Majorque.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme